Pécs, een stad in Hongarije
 Een benaming voor de grote borstspier